Nowy Targ – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, historyczna stolica Podhala (zobacz też: Nowy Targ (gmina wiejska))
 Nowy Targ – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Targ
 Nowy Targ – historyczny plac we Wrocławiu